Würzenbach steht für:

 ein Quartier von Luzern, siehe Luzern #Stadtgliederung
 ein kleiner Bach im Würzenbachquartier, der in den Vierwaldstättersee mündet, siehe Adligenswil #Geographie